Кубалач:

 Кубалач — горный массив (хребет) в восточной части внутренней гряды Крымских гор.
 Кубалач — гора на одноименном горном массиве в Крыму.
 Кубалач — заказник в Крыму.